Folio est un mot emprunté au latin folium, « feuille », pouvant désigner :

Nom commun 
 un feuillet dans un manuscrit ou un registre (considéré par feuillets et non par pages) ;
 un chiffre qui indique erronément le numéro d’une page (voir folium) ;
 l'in-folio est une forme de livre où la feuille imprimée a été pliée une fois, donnant ainsi deux feuillets, soit quatre pages.

Patronyme 

 Raphaël Folio, (1923-2018), propriétaire de la villa Folio (ou maison Folio), à Hell-Bourg, dans le Cirque de Salazie, à la Réunion.

Autres 
 collection « Folio » de Gallimard
 police d’écriture Folio

Voir aussi 
 in-folio, format de livre (ou d'impression : par exemple, dans la presse, on trouve le format folio soit une feuille pliée en deux donnant 4 pages, le format tabloïd, etc.)